Мировая серия 1986 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1986 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Метц», обыгравшая «Бостон Ред Сокс» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 18 октября 1986 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #2 
 Дата: 19 октября 1986 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #3 
 Дата: 21 октября 1986 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #4 
 Дата: 22 октября 1986 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #5 
 Дата: 23 октября 1986 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #6 
 Дата: 25 октября 1986 года
 Стадион: Shea Stadium

Игра #7 
 Дата: 27 октября 1986 года
 Стадион: Shea Stadium

См. также 
 Мировая серия
 Финальная серия Американской лиги 1986
 Финальная серия Национальной лиги 1986

Ссылки 
 Мировая серия 1986 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1986 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1986
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Бостоне